Флаг Богуча́рского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 апреля 2008 года решением Совета народных депутатов Богучарского муниципального района № 29 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4116.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх равных горизонтальных полос — двух голубых и между ними жёлтой; посередине жёлтой полосы чёрным, серым и красным цветами воспроизведено изображение хорька, на голубых полосах жёлтым, оранжевым и белым цветом с чёрными контурами воспроизведены кадуцей, цеп и бунчук из герба района».

Обоснование символики 
Флаг Богучарского муниципального района составлен на основе герба и языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности района.

Богучарский район расположен на юге Воронежской области. Центр района — город Богучар — появился в начале XVIII века.

При разработке флага Богучарского муниципального района использована фигура и цвет поля исторического герба уездного города Богучара, пожалованного императрицей Екатериной Великой  года, подлинное описание которого гласит:
«… зверекъ, называемый хорекъ, въ золотомъ полѣ, каковыхъ въ окрестностяхъ сего города очень много».

По имеющимся сведениям Богучар был основан казаками украинского происхождения (черкасами), которые в 1717 году основали слободу Богучар и образовали Богучарскую сотню Острогожского полка. В память о казачьем происхождении города на флаге изображён бунчук.

Расположение Богучарского муниципального района в степной зоне с умеренным климатом и чернозёмными почвами обусловило то, что сельское население Богучарского уезда в основном занималось земледелием и животноводством. Жёлтые пояс и цеп, одно из древнейших земледельческих орудий, показывают, что сельское хозяйство и сейчас является основой экономики района.

Географическое расположение района способствовало развитию торговли, которая отражена золотым кадуцеем — Меркуриевым жезлом (Меркурий — покровитель торговли). Два раза в год в Богучаре проходили крупные ярмарки. Богучарские купцы кроме домашних торгов в городских лавках все лето ездили на ярмарки.

Жезл представляет собой вертикаль, объединяющую все элементы герба, как бы собирающий в одно целое объединяющее начало. Жезл является символом власти, богатства, мудрости, единоначалия. Он олицетворяет связь времён — древности и современности.

Крылья на вершине жезла символизируют стремление к совершенству.

Змеи в изображении жезла — символ мудрости, духовного и физического здоровья.

Спираль из тел змей — символ духовного поступательного развития.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Голубые полосы полотнища дополняют символику флага и показывают географическое расположение района в бассейнах рек Дон и Богучарка.

В районе находится уникальный Белогорский источник минеральной воды. Вода из этого источника по своему химическому составу и бальнеологическим свойствам является единственной в России и второй в мире.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением кадуцея
Фауна в геральдике